Борис Устинович Подвойский (2 мая 1926 — октябрь 2020) — передовик советского железнодорожного транспорта, мастер локомотивного депо Ленинград-пассажирский-Московский Октябрьской железной дороги, город Ленинград, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1926 году в городе Ленинграде в семье украинцев.

В 1941 году завершил обучение в седьмом классе школы. Стал студентом техникума железнодорожного транспорта. В годы Великой Отечественной войны оставался в блокадном Ленинграде. Учился и работал в депо. Сумел окончить двухгодичные курсы, где освоил устройство электрических локомотивов. Участвовал в сооружении оборонительных укреплений. 

В 1945 году, окончил учиться в техникуме и стал бригадиром локомотивного депо. В 1947 году перешел работать начальником бюро заказов. В 1960 году стал мастером цеха автостопов и измерительных приборов. В 1957 году получил диплом о высшем образовании, окончив Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. 

Был назначен заместителем начальника депо. Добивался высоких производственных показателей, всегда был примером для молодого поколения железнодорожников.    

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1966 года за достижение высоких показателей в деле развития железнодорожного транспорта Борису Устиновичу Подвойскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 

В дальнейшем был назначен главным инженером. В этой должности он работал до выхода на заслуженный отдых. 

Жил в городе Санкт-Петербург. Скончался в октябре 2020 года.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (04.08.1966)
 орден Ленина (04.08.1966) 
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Книга памяти. Звёзды Славы. Ленинградская область. Том 2. - СПб, 2009.

Ссылки 
 

Железнодорожники